H91 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Reynolds Observatory, di Potsdam